

Ніязгулово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Ніязгулово — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан